Синицыно — название населённых пунктов:

Россия 
 Синицыно — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Синицыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Синицыно — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Синицыно — упразднённая деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Синицыно — упразднённый в 1968 году посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Синицыно — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Синицыно — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Синицыно — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Синицыно — село в Кировском районе.

См. также 
 Синицино